Paul Lambert (1908 - 1996) – pallanuotista francese
Paul Lambert (1922 - 1997) – attore statunitense
Paul Lambert (1969) – calciatore britannico
Paul Lambert – effettista
Paul Lambert – regista svizzero